Le Puits aux échanges est le onzième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo publié par Le Lombard en 1995.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : La Maison de Schtroumpf et Les Schtroumpfs au manège.

Synopsis

Le Puits aux échanges 
C'est le grand nettoyage de Printemps dans le village des Schtroumpfs ! Le Schtroumpf paresseux, troublé dans son sommeil par tout ce remue-ménage décide d'aller faire la sieste en forêt avec son vieil oreiller. À peine assoupi, un étrange puits l'interpelle et lui propose d'échanger des objets usés contre des neufs...

La Maison de Schtroumpf 
Alors qu'ils cueillaient des fraises dans le potager du Schtroumpf paysan, les Schtroumpfs assistent ébahis à la naissance d'un champignon magique, célèbres maisons des lutins bleus. La crise de logement frappant même les Schtroumpfs, ceux-ci se battent pour bénéficier de la nouvelle demeure. Le Grand Schtroumpf décide finalement de la céder au Schtroumpf propriétaire qui entend bien s'occuper sa maison comme il le veut !

Les Schtroumpfs au manège 
Les Schtroumpfs sont fous de joie ! Les lutins forains viennent installer leurs manèges dans le village mais ils semblent néanmoins étrangement tracassés. Tandis que la fête bat son plein, le Grand Schtroumpf et le Schtroumpf grognon partent cueillir des noisettes en forêt. C'est alors que les lutins forains invitent tous les Schtroumpfs sur leur nouveau manège de la grande chenille...

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1995